Borri ist der Familienname von:

 Giuseppe Francesco Borri (1627–1695), italienischer Abenteurer, Prophet, Alchemist und Arzt
 Squarcino Borri, (ca. 1230–ca. 1277), italienischer condottiero und Herr der Lande von Santo Stefano Ticino

Siehe auch:
 Bori
 Bory